Promise – album muzyczny grupy Sade
 Promise – singel muzyczny Ciary
 Promise – singel muzyczny grupy Milk Inc.
 Promise – konstrukcja programistyczna

 Zobacz też

 
 The Promise